Ashtabula (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Ashtabula County, een county in de Amerikaanse staat Ohio
Ashtabula (geslacht), een geslacht van spinnen uit de familie springspinnen